Trapl ist der Familienname von:

 Karel Trapl (1881–1940), tschechoslowakischer Politiker und Finanzminister
 Miloš Trapl (* 1935), tschechoslowakischer Historiker und Schriftsteller
 Tomáš Trapl (* 1964), tschechoslowakischer Schauspieler